Дмитрий Ананьев:
 Ананьев, Дмитрий Викторович (1891—1959) — бригадир колхоза «За коммунизм» Минусинского района Красноярского края, Герой Социалистического Труда.
 Ананьев, Дмитрий Михайлович (1929—1998) — советский и российский учёный.
 Ананьев, Дмитрий Николаевич (род. 1969) — российский миллиардер.